Чемпіонат Сан-Марино з футболу 1985—1986 — 1-й сезон чемпіонату Сан-Марино з футболу. Чемпіонат був поділений на Серію А1 та Серію А2. Перші 9 клубів залишалися в Серії А1, а останні 8 вибували до Серії А2. Першим чемпіоном став «Фаетано».

Учасники 

У чемпіонаті брали участь 17 команд.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонату Сан-Марино 1985—1986 на RSSSF 
 Офіційний сайт чемпіонату Сан-Марино 
 SAN MARINO — Il campionato 1985/86 

1985–1986
Сан-Марино
Сан-Марино